«Pacto de silencio» puede referirse a:

Cine 
 Pacto de silencio (1949), película dirigida por Antonio Román.
 Pacto de silencio (1963), película dirigida por Antonio Román.
 [[Le pacte du silence (película)|Pacto de silencio]] (2003), película dirigida por Graham Guit.
 Pacto de silencio, cortometraje/documental dirigido por Diego Velázquez Viard.
 Pacto de silencio (2006), película documental dirigida por Carlos Echeverría.
 Pacto de silencio''' (2012), película dirigida por Robert Redford.